Příjmení Helmholtz nese více osob

 Hermann von Helmholtz (1821–1894) – jeden z nejvýznamnějších německých vědců 19. století
 Richard von Helmholtz (1852–1934) – jeho syn, železniční teoretik, konstruktér a vynálezce
 Anna von Helmholtz (1834–1899) – manželka Hermanna von Helmholtze, zakladatelka významného kulturního salónu
 Otto Helmholtz (1834–1919) – německý inženýr a modernizátor hutní výroby, bratr Hermanna von Helmholtze

Příjmení Helmholtz je také obsaženo v mnoha objektech, které po nich byly pojmenovány.